«Ніппон Пейпер Крейнес» () — японський професіональний хокейний клуб з міста Кусіро.

Історія 
Заснований у 1949 році при паперовій фабриці «Жужо Пейпер» у 1994, після об'єднання з компанією «Саньо Кокусаку Палп» перейменований раніше клуб «Ніппон Пейпер» отримав сучасну назву. Виступає у чемпіонаті Азійської хокейної ліги.

У складі клубу виступало чимало канадських хокеїстів, які мали досвід виступів у клубах НХЛ, зокрема Дерек Плант, воротар Джеймі Макленнан та інші.

Статистика виступів в Азійській хокейній лізі

Досягнення 
 Азійська хокейна ліга
  Переможець (4): 2004, 2007, 2009, 2014
 Японська хокейна ліга
  Переможець (6): 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014

Відомі гравці 
 Тоносакі Дзюн
 Джеймі Макленнан
 Дерек Плант
 Янадорі Сінья
 Осава Хідеюкі
 Ісікава Хісасі
 Келлі Фейрчайлд

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Офіційна сторінка на сайті Азійської хокейної ліги 

Хокейні клуби, засновані 1949
Хокейні клуби Японії